Záskok může být:

přechodná či provizorní náhrada, náhradník při nějaké činnosti – např. náhrada konkrétního herce v divadelní roli jiným hercem
Záskok – divadelní hra Divadla Járy Cimrmana
Záskok (film) – britsko-německo-americký film z roku 1994 
Perfektní záskok – americký film z roku 1997
šermířská figura, při níž se provádí odskok vzad